Khumalo ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Khumalo (1930–2012), südafrikanischer Fotograf
 Bongani Khumalo (* 1987), südafrikanischer Fußballspieler
 Doctor Khumalo (* 1967), südafrikanischer Fußballspieler
 Dominic Joseph Chwane Khumalo (1918–2006), südafrikanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Durban
 Moses Khumalo (1979–2006), südafrikanischer Jazz-Saxophonist
 Mzilikazi Khumalo (1932–2021), südafrikanischer Komponist
 Paul Mandla Khumalo (* 1947), südafrikanischer Erzbischof
 Sibongile Khumalo (1957–2021), südafrikanische Sängerin
 Thabiso Khumalo (* 1980), südafrikanischer Fußballspieler
 Vusi Khumalo, südafrikanischer Schlagzeuger

Siehe auch:
 Kumalo